Трудолюбовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Трудолюбовка — село в Новоусманском районе Воронежской области.
 Трудолюбовка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Трудолюбовка — деревня в Сасовском районе Рязанской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Трудолюбовка — село в Бахчисарайском районе.
 Трудолюбовка — село в Джанкойском районе, упразднено в 1970-е.
 Трудолюбовка — село в Кировском районе.

Украина 
 Трудолюбовка — село в Барском районе Винницкой области.
 Трудолюбовка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Трудолюбовка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Трудолюбовка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Трудолюбовка — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Трудолюбовка — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Трудолюбовка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Трудолюбовка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Трудолюбовка — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Трудолюбовка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Трудолюбовка — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Трудолюбовка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Трудолюбовка — село в Сокальском районе Львовской области.
 Трудолюбовка — село в Братском районе Николаевской области.
 Трудолюбовка — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Трудолюбовка — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Трудолюбовка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Трудолюбовка — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Трудолюбовка — село в Коломакском районе Харьковской области.
 Трудолюбовка — село в Нововоронцовском районе Херсонской области.
 Трудолюбовка — до 1991 г. название села Швейков в Монастырисском районе Тернопольской области.

См. также 
 Трудолюбово